Никола Стефанов може да се отнася за:

 Никола Стефанов (р. 1932) – български философ и политик
 Никола Стефанов (актьор) (р. 1953) – български актьор